Unter chippen versteht man
 Einbringen eines Mikrochips
 in ein Tier siehe Tierkennzeichnung
 eines RFID-Chips siehe RFID#Einsatz
 Aufladen einer Chipkarte
 kurze Schläge mit einem Chipper-Golfschläger, siehe auch Golfschlag
 eine Variante Gehölze zu veredeln, siehe dazu Chip-Veredelung
 ein Begriff aus dem Bergsteigerjargon siehe Liste der Kletterbegriffe#C

Siehe auch: